Název Žampach má více míst:

 Žampach (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Žampach (hrad) – název kopce se zříceninou hradu nad obcí Žampach (okres Ústí nad Orlicí)
 Žampach (zámek) – název zámku v obci Žampach v okrese Ústí nad Orlicí
 osada Žampach v okrese Praha-západ je rozdělena mezi dvě sousedící obce: 
 Žampach (Jílové u Prahy) – část města Jílové u Prahy v okrese Praha-západ (v katastrálním území Jílové u Prahy)
 Žampach (Kamenný Přívoz) – část obce Kamenný Přívoz v okrese Praha-západ (v katastrálním území Kamenný Přívoz)
 Žampašský most – nejvyšší kamenný viadukt v Česku, u osady Žampach v Jílovém u Prahy
 Žampach (Ktová), samota v obci Ktová v okrese Semily

Žampach (příjmení):
 Cyril Žampach (1880–1966) – český římskokatolický kněz
 František Method Žampach (1886–1971) – vlastivědný pracovník
 Josef Žampach (1868–1942) – rakouský politik české národnosti z Moravy, poslanec Moravského zemského sněmu a organizátor hasičských sborů na jižní Moravě
 Josef Žampach (1913–1943) – poručík letectva, člen vedení Svazu letců republiky Československé, popraven v Berlíně za odbojovou činnost

další
 Atelier Žampach – rodinný sklářský ateliér

Externí odkazy